Давронов Абдували Усманович (; 29 мая 1957, с. Ворух, Исфара — 5 января 2013, ) —
таджикский филолог-литературовед, литературный критик, переводчик, доктор филологических наук (2008), профессор, член Союза писателей Республики Таджикистан (1995), член Союза писателей Армении (2003), член Союза переводчиков стран СНГ и Балтии (2009). Отличник образования Республики Таджикистан (1997).

Биография 
Абдували Давронов в 1978 году окончил историко-филологический факультет Ленинабадский государственный педагогический институт, г. Худжанд. В 1981—1985 гг. был стажером-исследователем, аспирантом Института литературы им. Манука Абегяна АН Армянской ССР. Защитил кандидатскую и докторскую диссертации на тему «Связи армянской и таджикской литературы». В разные годы работал в Академии наук РТ и в Таджикском национальном университете. С 1999 года являлся заведующим кафедрой таджикского языка Российско-Таджикского (славянского) университета.

Научная и творческая деятельность 
Кроме педагогической деятельности, занимался изучением и исследованием проблем таджикской, русской и армянской филологии, в том числе таджикской современной прозы и поэзии, литературной критики, вопросами литературных связей, художественного перевода, истории и критики перевода. Его статьи о современной таджикской литературе получили высокую оценку в литературных кругах и многочисленных читателей. Он был автором 20 книг, сборников статей и монографий и более 350 научных, научно-популярных работ по проблемам современной таджикской поэзии и прозы, литературных связей (русско-таджикские, армяно-таджикские, дагестано-таджикские), истории и теории перевода, теории лит. и критики, опубликованных на страницах периодической печати Таджикистана, России, Франции, Ирана, Армении, Киргизии и Белоруссии на тадж., рус. и армян. языках.

Основные публикации 
 Проблемы литературных связей. — Душанбе, 2000;
 Горизонты литературных связей. — Душанбе, 2000;
 Литература и действительность. — Душанбе, 2003;
 Литературные связи таджикского народа (в соавт.). — Душанбе, 2003;
 Литература и познание человека. — Душанбе, 2007;
 Таджикско-армянские литературные связи. — Душанбе, 2008;
 Орбита взаимодействий литератур. — Душанбе, 2009.
 Писатели Таджикистана (справочник). — Душанбе, 2003.

Примечания 

Учёные Таджикистана
Филологи Таджикистана
Учёные Российско-Таджикского (славянского) университета
Преподаватели Российско-Таджикского (славянского) университета
Выпускники Худжандского государственного университета